Karel VII van Frankrijk, koning van 1422 tot 1461
 Karel VII van Zweden, koning van 1161 tot 1167
 Keizer Karel VII Albrecht, keizer van 1742 tot 1745
 Karel III van Spanje, als Karel VII koning van Napels van 1735 tot 1759